Cynodontidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Karperzalmen 
 Characidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Karperzalmen